Приз «Лучший футболист Пермского края» (до 2006 — Прикамья) — ежегодная награда лучшему футболисту Пермского края, присуждаемая Федерацией Футбола Пермского края по результатам голосования среди тренеров, ветеранов футбола, судей и журналистов Пермского края.

В период 2003—2013 годов на приз номинировались только игроки «Амкара». Это связано с ликвидацией профессиональных футбольных клубов «Динамо» (Пермь) и «Энергия» (Чайковский) в 2002 году, а также ФК «Березники» годом ранее. По итогам сезона 2012/13 голосовавшие выделили также трёх футболистов другого пермского клуба — «Октана». Алексей Попов номинировался на приз 12 раз, но ни разу не поднимался выше 3 места (2007).

Регламент 
Голосование проводится по окончании каждого сезона. Футболисты, названные в анкете первыми, получили по 3 балла, вторыми — по 2, третьими — по 1 баллу.

Победители 

 (в скобках — количество голосовавших, либо количество баллов, которые получил игрок)

Примечания 

Футбольные награды в России
ФК «Амкар»
Спорт в Пермском крае